Malcolm Irving Wilson, OBE (* 17. Februar 1956 in Cockermouth) ist ein ehemaliger britischer Rallyefahrer und Gründer der Firma M-Sport. Er ist der Vater des britischen Rallye-Fahrers Matthew Wilson.

Klassifikationen

WRC

Siehe auch 
 M-Sport
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Weblinks

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Vereinigtes Königreich)
Sportler (England)
Officer des Order of the British Empire
Brite
Geboren 1956
Mann